

Маріетта — місто, штат Джорджія
 Маріетта — місто, штат Міннесота
 Маріетта — місто, штат Міссісіпі
 Маріетта — місто, штат Північна Кароліна
 Маріетта — місто, штат Огайо
 Маріетта — місто, округ Адер, штат Оклахома
 Маріетта — місто, округ Лав, штат Оклахома
 Маріетта — місто, штат Пенсільванія
 Маріетта — місто, штат Техас
 Маріетта — місто, штат Вісконсин
 Маріетта — селище, штат Іллінойс
 Маріетта — переписна місцевість в окрузі Адер, штат Оклахома